Martin Konečný může být:
 Martin Konečný (fotbalista) (* 1972) – slovenský fotbalista
 Martin Konečný (gymnasta) (* 1984) – český gymnasta
 Martin Konečný (hokejbalista) – český hokejbalista